Dennis ist der Name folgender tropischen Wirbelstürme im Atlantischen Ozean:

 Hurrikan Dennis (1981)
 Hurrikan Dennis (1999)
 Hurrikan Dennis (2005), siehe Atlantische Hurrikansaison 2005 #Hurrikan Dennis
 Tropischer Sturm Dennis (1987)
 Tropischer Sturm Dennis (1993)